Альберт Йегер (, , Швац — , Инсбрук) — австрийский .

Один из первых членов Венской Императорской академии наук (1847), член-корреспондент Баварской академии наук (1848).

Монах бенедиктинского ордена, профессор истории в Инсбруке и Вене.

Избирался депутатом тирольского ландтага, занимал в нём консервативные позиции.

Труды 
 «Tirol und der bayerisch — französische Einfall im Jahre 1703» (Инсбрук, 1844);
 «Der Streit des Kardmals Nikolaus von Cusa mit Herzog Sigismund von Oesterreich» (Инсбрук, 1861);
 «Kaiser Joseph II und Eeopold II. Beform und Gegenreform» (Вена, 1867);
 «Tirols Rückkehr unter Oesterreich» (Bена, 1871);
 «Geschichte der landständischen Verfassung Tirols» (Bена, 1881—1885).

Примечания

Литература 
 

Бенедиктинцы Австрии
Историки Австрии
Историки по алфавиту
Учёные XIX века
Ректоры Венского университета
Члены Австрийской академии наук
Члены-корреспонденты Баварской академии наук